{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Bank of the West Classic 
 | rok = 2010 
 | datum=26. července - 1. srpna 2010
| ročník=39.
| místo=Stanford
| povrch= tvrdý
| rozpočet=700 000 USD
| hlavní článek = Silicon Valley Classic
| champws= Viktoria Azarenková
| champwd= Lindsay Davenportová /  Liezel Huberová
}}

Tenisový turnaj WTA Bank of the West Classic 2010' se konal ve dnech 26. července až 1. srpna v americkém Stanfordu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 700 000 dolarů. Jednalo se o první turnaj US Open Series 2010.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 
První dvě nasazené hráčky měly volný los do 2. kola.
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Jelena Dementěvová (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańska (semifinále)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Maria Šarapovová (finále)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (čtvrtfinále)
  Viktoria Azarenková (vítězka)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček 
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (1. kolo)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (finále)
  Alisa Klejbanovová /  Šachar Pe'erová (čtvrtfinále)
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Silicon Valley Classic
Tenis v USA v roce 2010